Braschi ist der Nachname verschiedener Personen:

 Gianluigi Braschi (1963–2008), italienischer Filmproduzent
 Giannina Braschi (* 1953), puerto-ricanische Schriftstellerin und Wissenschaftlerin
 Giovanni Angelo Graf Braschi (1717–1799), der spätere Papst Pius VI. 
 Nicoletta Braschi (* 1960), italienische Schauspielerin
 Romoaldo Braschi-Onesti (1753–1817), italienischer Geistlicher, Kardinal der katholischen Kirche
 Rómulo Antonio Braschi (* 1941), argentinischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Sérgio Arthur Braschi (* 1948), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Stefano Braschi (* 1957), italienischer Fußballschiedsrichter 

Braschi steht für:

 Braschi (Adelsgeschlecht), ein römisches Adelsgeschlecht
 Palazzo Braschi, Palast in Rom
 (31605) Braschi, Asteroid